Рушиново:
 Рушиново — деревня в Новгородском районе Новгородской области
 Рушиново — деревня в Переславском районе Ярославской области